Соломон Исаакович Абрамзон (; , Российская империя — , , РСФСР, СССР) — советский скрипач, преподаватель.

Окончил музыкальный техникум им. Гнесиных, один из самых любимых учеников Елизаветы Гнесиной-Витачек, близкий друг семьи Гнесиных. Учился вместе с композиторами Тихоном Хренниковым, Игорем Морозовым. С 1933 года работал преподавателем класса скрипки в школе-семилетке имени Гнесиных. В 1940 году окончил Московскую консерваторию. До 1941 года работал в оркестре Большого театра.

В сентябре 1941 года ушел в народное ополчение (Краснопресненская дивизия народного ополчения). Участник обороны Москвы. Командовал батарей полевой артиллерии калибра 45 мм. Ранен в руку (1942 год), что лишило его возможности выступать как исполнителю. После ранения назначен руководителем ансамбля песни и пляски и джаз-оркестра воинской части, в которой служил. Закончил войну в звании капитана артиллерии. Награждён медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны преподавал в Московской детской музыкальной школе им. Гнесиных по классу скрипки, в 1946—1956 годах был завучем школы. В 1958—1961 годах был также консультантом педагогической практики в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Участвовал в работе Мемориального музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной. Заслуженный работник культуры РСФСР (1965 г.). Среди его учеников много известных музыкантов, в том числе, Э. Бабаев, А. Малинова, Д.К. Потемкин, скульптор И. Эйдинов.

Скончался от послеоперационных осложнений (аппендицит). Похоронен на Малаховском еврейском кладбище.

Примечания

Ссылки 
Гнесинцы - участники ВОВ
  Соломон Исаакович Абрамзон. Дорога памяти 
 Соломон и Савелий Абрамзон. Вернувшиеся с войны

Примечания